Ел Брамадеро има више значења:

 Ел Брамадеро (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Брамадеро, Сан Телмо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Брамадеро (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Брамадеро (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Брамадеро (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Брамадеро (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику